Hamburger Bahnhof bezeichnet:

 den Hamburger Hauptbahnhof, siehe Hamburg Hauptbahnhof
 den ehemaligen Bahnhof in Bremen, siehe Bremen Hauptbahnhof#Hamburger Bahnhof
 den Bahnhof der Berlin-Hamburger Eisenbahn in Spandau, siehe Bahnhof Berlin-Stresow#Erster Umbau der Bahnanlagen 1888–1892
 den ehemaligen Bahnhof der Berlin-Hamburger Eisenbahn in Berlin, siehe Berlin Hamburger Bahnhof
 ein Museum für zeitgenössische Kunst in Berlin, siehe Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart